Eine Beatmungsvorrichtung zum Anschluss von zwei Personen an ein Beatmungsgerät wurde am 16. März 2020 von dem italienischen Professor für Anästhesie und Reanimation Marco Ranieri entwickelt. Der erste Prototyp wurde innerhalb von 72 Stunden von einem Unternehmen in Mirandola in der Region Emilia-Romagna gebaut und in einem Krankenhaus in Bologna getestet. Ranieri bestellte 1000 dieser Vorrichtungen bei dem Unternehmen. Die ersten sollen nach Piacenza und Parma geliefert werden. Mit diesen können jedoch nur Patienten mit ähnlichem Beatmungsbedarf gepaart werden. Der Zweck der Vorrichtung ist, bei einem relativen Mangel an Beatmungsgeräten während der COVID-19-Pandemie einer ausreichenden Anzahl von Patienten eine Beatmungsmöglichkeit anbieten zu können.

Am Columbia University Irving Medical Center und am Mount Sinai Hospital in Manhattan experimentierten Anästhesisten um den 26. März 2020 ebenfalls an einer Doppelbeatmungsvorrichtung.

Einzelnachweise 

Medizinisches Gerät
Beatmung